Кла́ус Ки́нски (, настоящее имя Николаус Карл Гюнтер Накшиньский, ; 18 октября 1926 — 23 ноября 1991) — немецкий актёр театра и кино польского происхождения. Отец актрисы Настасьи Кински и актёра Николая Кински. Он играл множество психопатических ролей и благодаря им добился международного признания, став одним из наиболее известных актёров Германии. Наиболее значительными его работами считаются фильмы, снятые в сотрудничестве с режиссёром Вернером Херцогом.

Биография

Ранние годы 
Родился в Цоппоте (ныне Сопот, Польша) на территории вольного города Данцига (ныне Гданьск, Польша) в бедной семье аптекаря (и неудавшегося оперного певца) Бруно Накшиньского и дочери немецкого пастора Зузанны Лутце. В семье было ещё 3 ребёнка старше его (Инге, Арне и Ханс-Йоахим). В 1931 году семья переехала в Берлин, сняв квартиру на Вартбургштрассе, 3. С 1936 года Николаус посещал гуманитарную гимназию им. принца Генриха в Шенеберге, но был исключен из неё, так как в течение семи месяцев прогуливал занятия. Затем он некоторое время учился в гимназии им. Бисмарка, где его дважды оставляли на второй год. В это время, по собственным воспоминаниям, он подрабатывал рассыльным, чистильщиком обуви, дворником и мойщиком трупов.

Весной 1943 года 16-летний Николаус был призван на военную службу и отправлен в Голландию в военный лагерь Гитлерюгенда. В мемуарах Клаус Кински пишет, что в октябре 1944 года он якобы покинул свою часть, но был пойман и приговорен к смертной казни за дезертирство. Незадолго до казни ему удалось бежать.

В ноябре 1944 года под Арнемом он попал в британский плен, а весной 1945 года был переправлен в Англию в лагерь военнопленных. Провел в плену 1 год и 4 месяца. В лагере военнопленных впервые вышел на самодеятельную сцену. В основном исполнял женские роли.

После освобождения из плена обосновался в Западной Германии. Взял себе псевдоним Клаус Кински (западное прочтение фамилии известного чешского аристократического рода Кинских), играл в провинциальных, затем в берлинских театрах. Прославился в качестве чтеца монологов. Декламировал Ницше, Артюра Рембо, Франсуа Вийона, Курта Тухольского и Новый Завет. Декламации из произведений Гёте, Фридриха Шиллера и Бертольта Брехта вышли более чем на 25 грампластинках, исполнение баллад  Брехта сопровождал игрой на гитаре Инго Инстербург в концертах (Kinski und Guitar Ingo).  В своём передвижном «туре Иисуса» Кински изображал на сцене Иисуса Христа как психопата-авантюриста.

Кинокарьера 

Впервые снялся в кино в 1947 году в фильме «Моритури». Кински много снимался в коммерческих фильмах низкого художественного уровня, объясняя это стремлением больше заработать. Только в 1963 году он сыграл в десяти фильмах. Кински отказывался работать с такими режиссёрами, как Федерико Феллини и Стивен Спилберг, если гонорары в низкопробных фильмах были выше. «Я как проститутка — продаюсь за более высокую цену», говорил он. Исключением стали фильмы «Доктор Живаго» Дэвида Лина и «На несколько долларов больше» Серджо Леоне в 1965 году, а также фильм «Друг-приятель» Билли Уайлдера (1981).

В 1972 году началось сотрудничество Кински с немецким режиссёром Вернером Херцогом, который пригласил его на роль в фильме «Агирре, гнев божий» об экспедиции испанских конкистадоров в джунглях Амазонки. Полубезумный Лопе де Агирре в погоне за властью и богатством ведёт свой отряд на верную смерть, в итоге погибают все его соратники и собственная дочь. Кински настолько вжился в роль хромого калеки Агирре, что по окончании съёмок ему пришлось проходить длительное лечение — исправлять деформацию позвоночника. После просмотра фильма Кински эту роль признал своей лучшей.

С Херцогом у него сложились непростые отношения, они относились друг к другу крайне враждебно. В промежутке до следующей их совместной работы Кински успел сняться ещё в нескольких фильмах.

В 1978 году Херцог поставил ремейк классического немого фильма Фридриха Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» (1922), первой экранизации романа Брэма Стокера про графа Дракулу. В фильме «Носферату — призрак ночи» Кински сыграл вампира, уставшего жить и убивать, страдающего без любви и вызывающего сочувствие. Любовь к красивой женщине (в роли Люси — Изабель Аджани) приводит его к смерти.

Следующей работой Кински у Херцога стала роль в экранизации пьесы немецкого драматурга Георга Бюхнера «Войцек». Войцек — полковой цирюльник, которого окружающие изводят насмешками и унижениями, убивает свою любовницу. Загнанный и измученный постоянным поиском средств к существованию, он теряет рассудок и совершает убийство любимой женщины. На съёмках Кински, охваченный стремлением вжиться в роль, заболел лихорадкой. В эпизоде, где Войцека избивают, он просил бить его как можно натуральнее; был против дублей, считая их «неискренними».

Фильм «Фицкаральдо» (1981) — о человеке, который хочет построить оперный театр в Южной Америке и в поисках денег отправляется вглубь джунглей. Главную роль должен был играть Джейсон Робардс, который по болезни выбыл из участия в съёмках. Херцог обратился к Марио Адорфу, но тот отказался. Фильм был номинирован на «Золотой глобус», а Херцог получил премию Каннского кинофестиваля. В «Зелёной Кобре» (1988) Кински играет сумасшедшего бандита-работорговца, который приходит к власти в африканском государстве. После этого фильма конфликт с Херцогом сильно обострился, Кински в сердцах называл его Гитлером.

В конце 1990-х годов Херцог снял документальный фильм «Мой любимый враг» о Кински и сложных отношениях между ними.

Режиссёрской работой Кински стал полуторачасовой фильм об итальянском скрипаче Паганини. Сам Кински планировал его как 16-часовую ленту для итальянского телевидения. Ещё во время съёмок «Кобра Верде» он просил Херцога выступить режиссёром. Отказ Херцога усугубил вражду между ними, и Кински отказался дальше сниматься в «Кобра Верде». При его жизни фильм «Паганини» испытывал трудности с выходом в прокат, и Кински расценивал это как злонамеренный саботаж своего творения.

Личная жизнь 
Клаус Кински был женат четыре раза. В 1951 году он познакомился с Гизлиндой Кюльбек  и женился на ней после рождения 23 марта 1952 года дочери Полы. Брак распался в 1955 году. В 1960 году в Берлине он познакомился с 20-летней Рут Бригиттой Токки  и женился на ней. От этого брака 24 января 1961 года у него родилась дочь Настасья. Этот брак был расторгнут в 1968 году. На вечеринке в своём загородном доме в Риме Кински познакомился с 19-летней вьетнамской студенткой Минхой , на которой женился в 1969 году. 30 июля 1976 года у него родился сын Николай. В феврале 1979 года Клаус и Минхой развелись. В 1987—1989 годах Кински был женат на актрисе Деборе Каприольо. Все трое детей стали актёрами, Настасья Кински получила мировую известность.

В жизни Кински отличался эпатажным поведением. Упоминается случай, когда он со сцены бросал канделябры с горящими свечами в публику за её «неблагодарность», в результате чего выгорел театр.

В мемуарах «Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund» (1975) Кински в оскорбительном тоне рассказывал о своей семье, его старшие братья назвали сочинение «позорной возмутительной ложью». В автобиографии с порнографическим содержанием «Я жажду любви» (, , 1987) излагаются разного рода оскорбительные инсинуации в отношении его сестры и дочери Настасьи. Настасья называла его слова клеветой, намереваясь подать судебный иск. Это послужило причиной разрыва отношений с семьёй, на его похороны прибыл только сын Николай. В книге не оставлен без внимания и Херцог, которому адресованы оскорбления и пожелания смерти.

В 1980 году Кински переехал в город Лагунитас, штат Калифорния близ Сан-Франциско. Он умер в 1991 году от инфаркта миокарда в возрасте 65 лет. Его тело было кремировано, а прах развеян в Тихом океане.

Обвинения в сексуальном насилии над дочерью 
В 2013 году дочь Кински Пола выпустила автобиографию «Устами младенца» (), в которой заявила, что отец совратил и неоднократно подвергал её сексуальным домогательствам в возрасте от 5 до 19 лет: «Он рассматривал меня как маленький объект удовлетворения своего сексуального вожделения. Я не хотела этого, но ему было всё равно. Он просто клал меня на шёлковые подушки и брал что хотел… …Я хочу, чтобы все знали правду о моём отце, потому что я устала слушать, как люди в Германии прославляют его. Везде я слышу: „Он был такой великий актёр“ и „Я обожаю его в таком-то фильме“, причём эти восхваления только усилились после его смерти».
Младшая дочь Клауса Кински, Настасья, сообщила, что она до слёз шокирована откровениями своей сестры и считает её «героиней».

Фильмография 
 1947 — Моритури
 1955 — Kinder, Mütter und ein General
 1955 — Людвиг II: Блеск и падение короля / Ludwig II. — Glanz und Ende eines Königs — принц Отто
 1958 — Время любить и время умирать — офицер гестапо
 1961 — Тайна золотых нарциссов — Питер Кин
 1961 — Странная графиня — Душевнобольной
 1961 — Мертвые глаза Лондона — Эдгард
 1962 — Дверь за семью замками / Die tur mit den 7 sclossern — взломщик Финни
 1962 — Постоялый двор на Темзе- агент полиции
 1962 --  Красный шум /  Der rote Rausch. - Душевнобольной гл роль
1962 — Тайна красной орхидеи
 1963 — Индийский шарф / Das indische. — внебрачный сын лорда
 1963 — Скотланд Ярд против доктора Мабузе / Scotland Yard jagt Dr. Mabuse — Инстпектор Ренг
 1963 — Тайна черной вдовы / Das Geheimnis der schwarzen Witwe — Агент Скотленд-Ярда Х13
 1963 — Чёрный аббат / Der schwarze Abt — Thomas Fortuna
 1964 — Врата для предателей — бандит Кински
 1964 — Тайна китайской гвоздики / Das Geheimnis der chinesischen Nelke — Эсперансе
 1964 — Проклятие затерянного склепа — брат Джима (работник на мельнице)
 1964 — Виннету — сын Инчу-Чуна (II). Трубка мира / Last of the Renegades / Winnetou — 2. Teil — Дэвид Лука
 1965 — Доктор Живаго / Doctor Zhivago
 1965 — На несколько долларов больше / Per qualche dollaro in piu
 1966 — Наш человек в Марракеше (Our Man in Marrakesh). Наемник Жан Киль
 1966 — Тайна желтых монахов. / бандит
 1966 — Карнавал бандитов / Le Carnaval des Barbouzes (1966) в 3 части бандит Гомес
 1966 — Цирк страха / Circus of Fear — Манфред бандит
 1966 — Золотая пуля / El Chuncho, quien sabe? — Эль Санто / El Santo
 1967 — Пять золотых драконов — бандит Бёрдс
 1967 — Синяя рука (Die blare hand) 2 роли братьев близнецов Дэйв и Ричард
 1968 — Молчун / Il grane silenzio
 1969 — Двуликий / A doppia faccia
 1969 — Жюстина, или Несчастья добродетели / Justine ovvero le disavventure della 1969 — Венера в мехах / Paroxismus — Può una morta rivivere per amore? — Ахмед Кортобави
 1971 — «Abendschau» (телесериал) — Иисус Христос 1971 — Гроб полный долларов / Per una bara piena di dollari — Хэген
 1971 - Зверь с холодной кровью
 1972 — Агирре, гнев божий / Aguirre, der Zorn Gottes1973 — Смерть улыбается убийце / La morte ha sirriso all'assassino — Доктор
 1974 — Дыхание смерти / La mano che nutre la morte 1975 — Отпечатки / Le orme 1975 — Главное — любить / L’important c’est d’aimer 1976 — Золотая ночь / Nuit d’or 1976 — Джек-потрошитель / Jack the Rippе 1977 — Операция «Йонатан» / Entebbe: Operation Thunderbolt — Вильфрид Бёзе 1977 — Смерть негодяя / Mort d’un pourri — Nicolas Tomski
 1978 — Песнь о Роланде (фильм) / La Chanson de Roland — Роланд и бродячий актёр Клаус
 1979 — Носферату — призрак ночи / Nosferatu: Phantom der Nacht 1979 — Войцек / Woyzeck 1981 — Друг-приятель / Buddy Buddy 1981 — Плоды страсти / Les fruits de la passion 1982 — Солдат / The Soldier 1982 — Андроид / Android 1982 — Фицкарральдо / Fitzcarraldo 1982 — Любовь и деньги / Фредерик Стокинз 1984 — Автостопщик / The Hitchhiker — Курт Хоффман (один эпизод)
 1985 — Существо / Creature — Ханс-Руди Хоффнер 1986 — Звёздный рыцарь / El Caballero Del Dragon 1986 — Затаившийся / Crawlspace 1988 — Зелёная Кобра / Cobra Verde 1988 — Носферату в Венеции / Nosferatu a Venezia 1989 — Паганини / Kinski Paganini''

Примечания

Ссылки 
 
 Klaus-kinski.de // Неофициальный сайт 
 Devoured by demons // Salon.com
 Человек с тысячью лиц // Русская Германия, 2002
 Обзорная статья к 85-летию Клауса Кински 

Артисты, известные под псевдонимами
Умершие от инфаркта миокарда
Люди, чей прах был развеян
Киноактёры Германии
Участники Второй мировой войны (Германия)